El término paranoia (del griego παράνοια /paránia/) puede referirse, en esta enciclopedia:

a paranoia, un término médico que en el pasado aludía a un estado (trastorno) de salud mental, después  denominado trastorno delirante;

Música
a Paranoia, un grupo de música argentino;
a Paranoia, un grupo musical chileno de rap;
a Paranoia, un grupo de música español;
a Paranoia, un grupo de música peruano;
a Paranoia, una canción de Eiko Shimamiya;
a Paranoia, una canción de A Day to Remember;
a Paranoia, una canción de Kang Daniel;

Cine
a Paranoia, una película de 1998, protagonizada por Sally Kirkland;
a Paranoia, el título dado en Hispanoamérica a la película de 2007 Disturbia, protagonizada por Shia LaBeouf y Sarah Roemer;
a Paranoia, una película de 2013, protagonizada por Gary Oldman, Liam Hemsworth y Harrison Ford;

Juegos
 a Paranoia, un juego de rol estadounidense de humor negro, ambientado en un futuro distópico.